Adam Iwiński (1958-2010) – reżyser, aktor
 Adam Tadeusz Iwiński (1916-1980) - polski oficer, spadochroniarz
 Andrzej Iwiński (aktor) (1934-2013) – aktor
 Andrzej Iwiński (żeglarz) (1946-2020) – żeglarz
 Kazimierz Iwiński (1918-2012) – aktor
 Paweł Iwiński (ur. 1949) – tyczkarz
 Tadeusz Iwiński (ur. 1944) – polityk